Wiar steht für: 

 Wiar (Fluss)
 WIAR